Khobi bezeichnet:

 Khobi (Stadt), eine Stadt in Georgien, siehe Chobi
 Khobi (Fluss), ein Fluss in Georgien, siehe Chobiszqali
 Khobi (Distrikt), ein Distrikt in der Region Mingrelien und Oberswanetien in Georgien

Siehe auch:
 Kobi
 Gobi